Ghattas ist der Familienname folgender Personen:

 Basel Ghattas (* 1956), israelischer Politiker
 Dan Christian Ghattas, Intersex-Aktivist, Universitätsdozent und Autor
 Ignatius Ghattas (1920–1992), Bischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Newton (USA)
 Isaac Ghattas, Bischof von Luxor
 Maria Alfonsina Ghattas (1843–1927), Ordensschwester, Ordensgründerin
 Stephanos II. Ghattas (1920–2009), ägyptischer Geistlicher, Patriarch von Alexandria und Kardinal